6-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив у Києві в 1946 році.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 12 шахісток.
Набравши 10 очок з 11 можливих чемпіонкою України вчетверте стала киянка Берта Вайсберг, яка на 1½ випередила Берту Корсунську (Вінниця). Третє-четверте місця між собою розділили киянки Любов Коган та Алла Рубінчик (по 7½ очок).
На турнірі було зіграно 66 партій, з яких 52 закінчилися перемогою однієї зі сторін (78,8 %), а 14 партій завершилися внічию.

Турнірна таблиця

Див. також 
 Чемпіонат УРСР із шахів 1946 (чоловіки)

Література 
 Быкова Е. И. Советские шахматистки (К истории женских шахматных соревнований). — М.: Физкультура и спорт, 1951. — 184 с. (сторінка 81).

1946 у шахах
1946 в українському спорті
Спорт у Києві